Fehér István (1907–1986) Kossuth-díjas vegyészmérnök
 Fehér István (1929–2020) agrármérnök, mérnök-tanár
 Fehér István (1932) vegyész, sugárvédelmi szakember, állami díjas
 Fehér István (1940) újságíró
 Fehér István (1942) közgazdász
 Fehér István (1942) gépésztechnikus
 Fehér István (1948–2014) vajdasági újságíró, politikus
 Fehér István (1954–2021) birkózó, edző
 Fehér István (1959) erdőmérnök, vadászati szakmérnök
 Fehér István (1962) színész
 Fehér István labdarúgó
 Fehér István (1970) hegedűművész

Jegyzetek